Julio César Turbay Ayala – politico colombiano
Paola Turbay – attrice, modella e presentatrice colombiana